Спе́нсер () — англоязычное имя, фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Спенсер (семья)

А 
 Спенсер, Альберт, 7-й граф Спенсер (1892—1975) — британский пэр и военный.
 Спенсер, Альберто (1937—2006) — эквадорский футболист.

Б 
 Бад Спенсер (Карло Педерсоли; 1929—2016) — итальянский актёр, сценарист, продюсер и композитор.
 Спенсер, Бен (род. 1995) — американский футболист.
 Спенсер, Брайан (род. 1962) — американский хоккеист на траве.
 Спенсер, Бренда (род. 1962) — американская убийца, открывшая стрельбу по ученикам Кливлендской начальной школы в Сан-Диего (Калифорния).
 Спенсер, Брент (1760—1828) — офицер британской армии, участник сражений американской войны за независимость и французских революционных войн.

Г 
 Спенсер, Гален (1840—1904) — американский стрелок из лука, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Спенсер, Генри, 1-й граф Сандерленд (1620—1643) — английский пэр и политик.
 Спенсер, Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма.
 Спенсер, Говард (1875—1940) — английский футболист, защитник.

Д 
 Спенсер, Даниэль (род. 1969) — австралийская актриса, певица и автор песен.
 Спенсер, Джейн (в девичестве Ко́нинэм; 1826—1900) — британская аристократка, близкий друг, доверенное лицо и дама опочивальни королевы Виктории.
 Спенсер, Джереми (род. 1937) — британский актёр.
 Спенсер, Джереми (род. 1973) — американский музыкант, композитор и музыкальный продюсер.
 Спенсер, Джесси (род. 1979) — австралийский актёр.
 Спенсер, Джим — канадский кёрлингист.
 
 
 Спенсер, Джорджиана (в девичестве По́йнтц; 1737—1814) — английская аристократка и филантроп.
 
 Спенсер, Дороти (1903—2002) — американский монтажёр и актриса.

К 
 Спенсер, Калиса (род. 1987) — ямайская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 400 метров с барьерами.
 Спенсер, Китти (род. 1990) — британская модель, племянница принцессы Дианы.
 Спенсер, Кристофер Майнер (1833—1922) — американский изобретатель.

Л 
 Спенсер, Лара (род. 1969) — американская журналистка и телеведущая.
 Спенсер, Леверн род. 1984) — легкоатлетка из Сент-Люсии, прыгунья в высоту.
 Спенсер, Леонард Джеймс (1870—1959) — британский геолог, президент минералогического общества (1936—1939).

М

Н 
 Спенсер, Нелли (1869—1982) — американская долгожительница.

О 
 Спенсер, Октавия (род. 1972) — американская актриса, известная по роли в фильме 2011 года «Прислуга», за которую получила «Оскар».

П 
 Спенсер, Перси Лебарон (1894—1970) — американский инженер и изобретатель. Известен как изобретатель микроволновой печи.
 Спенсер, Пит (род. 1948) — британский барабанщик, мультиинструменталист, автор песен и композитор.

Р 
 Спенсер, Ричард Бертран (род. 1978) — американский активист белого превосходства.
 Спенсер, Ричард Вон (род. 1954) — американский банкир и государственный деятель, министр военно-морских сил США (2017—2019).

С 
 Спенсер, Сидни (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Спенсер, Стэнли (1891—1959) — британский художник.

Т 
 Спенсер, Томас (1852—1905) — британский предприниматель.

У 
 Спенсер, Уильям (ок. 1496 1532) — английский дворянин, политический деятель, землевладелец и шериф.
 Спенсер, Уильям, 2-й барон Спенсер из Уормлитона (1591—1636) — английский пэр и политик.
 Спенсер, Уинстон Болдуин (Болдуин Спенсер; род. 1948) — третий премьер-министр Антигуа и Барбуды.
 Спенсер, Уолтер Болдуин (1860—1929) — англо-австралийский зоолог и антрополог.

Ф 
 Спенсер, Фил (род. 1968) — американский бизнесмен и менеджер.
 Спенсер, Фредди (род. 1961) — бывший американский мотогонщик.
 Спенсер, Фредерик, 4-й граф Спенсер (1798—1857) — британский флотоводец, придворный и политик.

Ч 
 Спенсер, Чарли (1899—1953) — английский футболист и футбольный тренер.

Ш 
 Спенсер, Шарлотта (род. 1991) — английская актриса.

Э 
 Спенсер, Эбигейл (род. 1981) — американская актриса.
 Спенсер, Эдвард (1882—1965) — британский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Спенсер, Эдмунд (1552—1599) — английский поэт.
 Спенсер, Эдмунд (1876—1936) — английский шахматист.
 Спенсер, Эмерсон (1906—1985) — американский легкоатлет.
 Спенсер, Эндрю (род. XX век) — разработчик видеоигр с начала 1980-x до конца 1990-х годов из Великобритании.
 Спенсер, Энн Кристин (1938—2012) — последний командант Женской вспомогательной службы ВМС Великобритании (1991—1993).
 Спенсер, Эшли (род. 1993) — американская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр (2016) в беге на 400 метров с барьерами.

Топоним 
 Спенсер — город в штате Западная Виргиния, США.
 Спенсер — населённый пункт в штате Висконсин, США.
 Спенсер — город в штате Нью-Йорк, США.
 Спенсер — тауншип в штате Миннесота, США.
 Спенсер — округ в штате Индиана, США.
 Спенсер — округ в штате Кентукки, США.
 Спенсер — залив на южном побережье Австралии.

Другое 
 Спенсер — короткий жакет с длинным рукавом.
 Спенсер — художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане 2021 года.

См. также 
 Спенсер-Брук — тауншип в штате Миннесота, США
 Спенсер-хаус — аристократический особняк в Сент-Джеймсском квартале Вестминстера
 Винтовка Спенсера — многозарядная винтовка, состоявшая на вооружении армии США в середине XIX века
 Варан Спенсера — разновидность ящериц семейства варановых
 Marks & Spencer — крупный производитель одежды в Европе
 Spencer & Hill — немецкий музыкальный дуэт
 
 Spencer — торговая марка пива

Примечания